В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1966 федерациями соответствующих стран.

Максимально разрешённое количество футболистов в заявке — 22.

Группа 1

Англия

Уругвай

Мексика

Франция

Группа 2

ФРГ

Аргентина

Испания

Швейцария

Группа 3

Португалия

Венгрия

Бразилия

Болгария

Группа 4

СССР

КНДР

Италия

Чили

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 1966
1966